Gragnola – frazione del comune di Fivizzano, in Provincia di Massa-Carrara
 Gragnola – tipo di precipitazione atmosferica